LTS puede hacer referencia a:

 Long Term Support, término informático.
 Liga de Trabajadores por el Socialismo, organización venezolana de orientación trotskista.